Ploské kan verwijzen naar twee Slowaakse gemeenten:
 Ploské (okres Košice-okolie)
 Ploské (okres Revúca)